4-й чемпионат Узбекистана по футболу 1995 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 3-х группах (с участием 14 клубов) в ноябре 1995 года.

Итоговые таблицы

Группа А

Группа В

Группа С

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1995
 Кубок Узбекистана по футболу 1995
 Первая лига Узбекистана по футболу 1995

Ссылки 
 Uzbekistan 1995

1995
Спорт в Узбекистане в 1995 году